Hsieh Cheng-peng e Christopher Rungkat erano i detentori del titolo ma solo Rungkat ha deciso di difendere il titolo in coppia con Ruben Gonzales.

In finale Marc Polmans e Max Purcell hanno sconfitto Nam Ji-sung e Song Min-kyu con il punteggio di 6-7(5-7), 6-2, [12-10].

Teste di serie 

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (semifinale)
  Ruben Gonzales /  Christopher Rungkat (quarti di finale)

  Alex Lawson  /  Keegan Smith (primo turno) 
  Skander Mansouri /  Maximilian Neuchrist (quarti di finale)

Wildcard 

  Kim Cheong-eui /  Son Ji-hoon (primo turno)

  Chung Hong /  Lee Jea-moon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Busan Open Challenger 2022